AIK Fotboll är en svensk professionell fotbollsklubb från Stockholm som för närvarande spelar i allsvenskan, Sveriges högstaliga i fotboll. Fotbollssektionen grundades år 1896 men själva klubben grundades redan 1891. Sedan grundandet av fotbollssektionen har klubben blivit Svenska mästare 12 gånger och vunnit Svenska cupen 8 gånger. Från och med säsongen 1937 och fram till och med säsongen 2012 spelade klubben på Råsundastadion. Från och med säsongen 2013 spelar laget på Friends Arena.

AIK har deltagit i 25 turneringar styrda av Uefa, Europas huvudorgan inom fotboll. De har spelat 3 säsonger i Uefa Champions League, 14 säsonger i Uefacupen och Europa League, fem säsonger i Cupvinnarcupen, två säsonger i Mässcupen och en säsong i Intertotocupen. Klubbens största meriter i Europaspel är en kvartsfinal i Cupvinnarcupen 1996/1997 och ett gruppspel i Champions League 1999/2000. Totalt har klubben spelat 108 matcher i Europaspel. Av dessa har de vunnit 38 matcher, spelat 28 oavgjorda och förlorat 42. Den klubb som AIK har mött flest gånger är spanska FC Barcelona, som klubben har mött 4 gånger. Barcelona har vunnit 3 av dessa möten och det fjärde slutade oavgjort. Barcelona är den enda klubb som AIK har mött 3 eller fler gånger i Europaspel. AIK:s 8-0-vinst mot FA Red Boys från Luxemburg är klubbens största vinst i Europaspel. Säsongen 2014/2015 var AIK rankad på 180:e plats i Uefas klubbkoefficient. 

I den följande statistiken noteras AIK:s resultat alltid först.

Teckenförklaring

 S = Säsonger
 SM = Spelade matcher
 V = Vunna matcher
 O = Oavgjorda matcher
 F = Förlorade matcher
 GM = Gjorda mål
 IM = Insläppta mål
 MS = Målskillnad
 H = Hemmaplan
 B = Bortaplan
 N = Neutral plan
 Final = Final
 SF = Semifinal
 KF = Kvartsfinal

 Grupp = Gruppspel
 PO = Playoff omgång
 O3 = Omgång 3
 O2 = Omgång 2
 O1 = Omgång 1
 KO3 = Tredje kvalificeringsomgången
 KO2 = Andra kvalificeringsomgången
 KO1 = Första kvalificeringsomgången
 KO = Kvalificeringsomgången
 e fl = Matchen fastställdes efter förlängning
 b = Matchen fastställdes efter bortamålsregeln
 str = Matchen fastställdes efter straffsparksläggning
 Totalt = Sammanlagt resultat
 Ref = Referenser

Statistik

Efter tävling

Efter motståndarklubbens nationalitet

Ranking i Europa

UEFA-koefficient
Källa kontrollerad 27 december 2014.

Euro Club Index
Källa kontrollerad 27 december 2014'''.

Matcher

Europacupen för mästarlag / Uefa Champions League 

Europacupen för mästarlag grundades 1955 och bytte namn till Uefa Champions League 1992. AIK deltog i tävlingen för första gången 1993/1994. Det följande är en komplett lista över de matcher som AIK spelat i Uefa Champions League. Listan innehåller säsongen som turneringen spelades, omgången då klubben blev utslagen, motståndarklubben och dess nationalitet, datumet, arenan och resultatet.

Mässcupen 

Mässcupen grundades 1955 och spelades varje säsong fram till 1971 då den ersattes av Uefacupen. AIK har deltagit i Mässcupen vid två tillfällen; första gången säsongen 1965/1966 och sista gången säsongen 1968/1969. Det följande är en komplett lista över de matcher som AIK spelat i Mässcupen. Listan innehåller säsongen som turneringen spelades, omgången då klubben blev utslagen, motståndarklubben och dess nationalitet, datumet, arenan och resultatet.

Uefacupen / Uefa Europa League 

Uefacupen grundades 1971 och bytte namn till Uefa Europa League 2009. AIK deltog för första gången i denna tävling säsongen 1973/1974. Klubben deltog i tävlingen för första gången sedan den döpts om till Uefa Europa League säsongen 2010/2011. Säsongen 2012/2013 gick laget vidare till gruppspelet. Det följande är en komplett lista över de matcher som AIK spelat i Uefacupen och Uefa Europa League. Listan innehåller säsongen som turneringen spelades, omgången då klubben blev utslagen, motståndarklubben och dess nationalitet, datumet, arenan och resultatet.

Cupvinnarcupen

Cupvinnarcupen grundades 1960 och lades ned 1999. AIK spelade för första gången i Cupvinnarcupen säsongen 1976/1977. Det följande är en komplett lista över de matcher som AIK spelat i Cupvinnarcupen. Listan innehåller säsongen som turneringen spelades, omgången då klubben blev utslagen, motståndarklubben och dess nationalitet, datumet, arenan och resultatet.

Intertotocupen

UEFA Intertoto Cup grundades 1995 som en ersättning för den ursprungliga Intertotocupen, och spelades varje säsong till dess nedläggning 2008. AIK:s enda deltagande i turneringen sedan Uefas övertagande var säsongen 2001.

Fotnoter

Referenser 

AIK Fotboll
Fotboll i Europa